Biologia
 Sequoia gegant (Sequoiadendrona gigangteum).
 Sequoia costanera (Sequoia sempervirens).
 Sequoia o Metasequoia (Metasequoia glyptostroboides).
 Geografia: Parc Nacional Sequoia, parc nacional de Califòrnia (Estats Units d'Amèrica).
 Astronomia: 1103 Sequoia, asteroide descobert el 1928 per Walter Baade.
 Onomàstica: Sequoyah, indi cherokee, inventor del sil·labari cherokee.
 Automobilisme: Toyota Sequoia, vehicle fabricat per Toyota.

Referències